

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3 
 Potulice – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. nakielskim, w gminie Nakło nad Notecią 
 Potulice – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wągrowieckim, w gminie Wągrowiec 
 Potulice – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. złotowskim, w gminie Lipka

Zobacz też 
 Nowe Potulice